Vahl se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Martin Vahl
 Jens Vahl